Roer (rivier), een zijrivier van de Maas (Duits: Rur, niet verwarren met de Ruhr)
 Roer (departement), een voormalig Frans departement
 Roer (schip), het stuurvlak van een vaartuig
 Roer (vliegtuig), het stuurvlak van een luchtvaartuig
 Roer (wapen) een 16e/17e-eeuws vuurwapen met een loop van 60 cm
 Buis:
Pijp (rookgerei), het buisvormige gedeelte van een tabakspijp
 verschillende lange geweren uit de 19e eeuw:
Eendenroer
Windroer